Lemnitzer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Joachim Lemnitzer (* 1931), ehemaliger deutscher Außenhandelsfunktionär und Diplomat; Präsident der Kammer für Außenhandel der DDR
 Lyman L. Lemnitzer (1899–1988), General der US Army